Эррипо (, устар. Erriapo) (S/2000 S10) — 28-й нерегулярный спутник Сатурна, вращение совпадает по направлению с вращением планеты. Был открыт Бреттом Глэдманом, Джоном Кавелаарсом и другими астрономами в 2000 году, которые дали спутнику временное название S/2000 S 10. Он был назван Эррипо в августе 2003 года в честь Эррипе, великана кельтской мифологии. Название было изменено в конце 2007 года с дательного падежа к настоящему виду согласно действующим правилам преобразования для латинского языка.

В диаметре Эррипо составляет около 10 километров и обращается вокруг Сатурна в среднем на расстоянии в 17 342 000 км за 871 день.

Эррипо относится к галльской группе нерегулярных спутников, вращающихся по обычной орбите, и имеющих светло-красный цвет. Предполагают, что Эррипо произошёл от разорванного небесного тела, от которого произошла вся эта группа спутников, или он является оторвавшимся фрагментом спутника Альбиорикса.

Примечания

Ссылки 
 Нерегулярные спутники
  Эфемериды на minorplanetcenter.org

Спутники Сатурна
Астрономические объекты, открытые в 2000 году